Idiom (von ) steht für:

 Idiom (Spracheigentümlichkeit), Sprechweise einer abgegrenzten Gruppe
 Idiom (Bündnerromanisch), eine für eine Gruppe von Dialekten der bündnerromanischen Sprache standardisierte Schriftsprache
 Idiom (Wortverbindung), zu fester Form verwachsene Redewendung
 Idiom (Softwaretechnik), ein Muster in der Softwaretechnik

Siehe auch:

 Idiomatisierung